Ana Maria Marković – calciatrice croata
Antun Marković – calciatore croato
Bojan Marković – calciatore bosniaco
Dušan Marković – ex calciatore jugoslavo
Eman Markovic – calciatore norvegese
Filip Marković – calciatore serbo
Franjo Marković – scrittore, drammaturgo e filosofo croato
Ivan Marković – calciatore serbo
Ivan Marković – calciatore serbo
Lazar Marković – calciatore serbo
Marjan Marković – calciatore serbo
Nenad Marković – ex cestista bosniaco
Neven Marković – ex calciatore serbo
Nikola Marković – cestista serbo
Pavle Marković-Adamov – scrittore e drammaturgo serbo
Predrag Marković – ex calciatore jugoslavo
Saša Marković – calciatore serbo
Saša Marković – ex cestista bosniaco naturalizzato greco
Slobodan Marković – calciatore serbo
Stefan Marković – cestista serbo
Steven Marković – cestista australiano
Stipo Marković – calciatore bosniaco
Svetozar Marković – calciatore serbo
Vanja Marković – calciatore serbo
Vlatko Marković – ex calciatore ed allenatore jugoslavo
Žarko Marković – calciatore serbo